Askesjön steht für:

 Askesjön (Eda socken, Värmland), See in der Gemeinde Eda in der Provinz Värmlands län in Schweden
 Askesjön (Skillingmarks socken, Värmland), See in der Gemeinde Eda in der Provinz Värmlands län in Schweden